Шеро (фр. Chéreau) — французская фамилия.

Известные носители:

 Шеро, Антуан (1776—1848) — французский фармацевт, автор ряда научных работ.
 Шеро, Патрис (1944—2013) — французский актёр, режиссёр театра и кино.
 Шеро, Франсуа (; 1680—1729) — французский гравёр портретов и репродукций.

Примечания